Зигмаринген — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Зигмаринген — район в Германии.
 Зигмаринген — замок в Зигмарингене, в Баден-Вюртемберг, бывшая резиденция династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов.

См. также 
 Гогенцоллерн-Зигмаринген